Der Frauenfelder Militärwettmarsch wurde von Max Beer mit Gleichgesinnten gegründet und ist der bekannteste unter den Schweizer Waffenläufen. Erstmals wurde der Marsch am 27. Mai 1934 in Frauenfeld TG durchgeführt. Die zurückzulegende Distanz von 42,195 km wird seit 2000 auch als Marathon für Läufer angeboten (Frauenfelder Marathon). Seit demselben Jahr gehört ein Halbmarathon zum Programm. Gegenwärtig ist der Veranstaltungstermin im November.

Die profilierte Strecke (±520 Höhenmeter) führt von Frauenfeld über Matzingen, Wängi, Eschlikon, Sirnach nach Wil, wo der Halbmarathon gestartet wird. Danach geht es über St. Margarethen, Lommis und Stettfurt zurück nach Frauenfeld.

Statistik

Streckenrekorde 

Marathon
 Männer: 2:28:54, Urs Christen, 2003
 Frauen: 2:53:05, Astrid Müller, 2012

Halbmarathon
 Männer: 1:04.05, Patrik Wägeli, 2018
 Frauen: 1:15:25, Rebecca Rüegge, 2013

Siegerlisten 

Quelle für Ergebnisse vor 2001: Website des Veranstalters und arrs.run

Marathon

Halbmarathon

Militärwettmarsch

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Läuferbericht vom Frauenfelder Marathon 2004 auf laufspass.com
 Läuferbericht vom Frauenfelder Marathon 2007 auf marathon4you.de

Einzelnachweise 

Militärsportveranstaltung
Militär (Schweiz)
Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Thurgau
Sportveranstaltung im Kanton St. Gallen
Militarwettmarsch